Vathi (Astipalaia)
 Vathi (Kreta)
 Vathy (Egina)
 Vathy (Ithaka) in de Ionische eilanden
 Vathy (Kalymnos)
 Vathy (Samos)